Ла Листона има више значења:

 Ла Листона (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Листона (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику